François de Valois ist der Name folgender Personen:

 François de Valois, duc de Berry (1472–1473), Herzog von Berry
 François de Valois, comte d’Alais (1598–1622), Graf von Alais
 François de Valois, comte d’Auvergne (1639–1644), Graf von Auvergne
 François-Hercule de Valois, duc d’Alençon (1555–1584), französischer General, Herzog von Alençon

Siehe auch:
 Franz I. (Frankreich) (1494–1547), französischer König
 Franz II. (Frankreich) (1544–1560), französischer König